Rohrbeck – frazione del comune di Dallgow-Döberitz (Brandeburgo)
 Rohrbeck – frazione del comune di Niedergörsdorf (Brandeburgo)
 Rohrbeck – frazione del comune di Iden (Sassonia-Anhalt)